Okręty US Navy o nazwie USS  "Castor":
 Pierwszy  był jednowieżowym monitorem. Nosił nazwę "Castor" od 15 czerwca do 10 sierpnia 1869.
 Drugi  był okrętem magazynowym. Wszedł do służby 12 marca 1941.

Castor